Miejscowości w USA:
 Kimbolton – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey

Miasta w Anglii:
 Kimbolton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire
 Kimbolton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire